Иглесијас има више значења:

 Иглесијас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Иглесијас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику